Cristo dolente – tema iconografico legato alla Crocifissione di Gesù caratterizzato per la forte drammaticità
 Cristo dolente – dipinto a tempera su tavola di Bramantino databile al 1490
 Cristo dolente – dipinto a olio su tavola attribuito a Luca di Leida databile al 1517
 Cristo dolente – dipinto su tavola del Maestro Francke del 1425-1435 conservato alla Hamburger Kunsthalle ad Amburgo
 Cristo dolente – dipinto a tempera e oro su tavola del Maestro Francke del 1425 circa conservato nel Museum der bildenden Künste di Lipsia